Vogue peut désigner :
 Vogue, les fêtes patronales dans les régions Auvergne et Rhône-Alpes en France ;
 Vogue, technique d'aviron traditionnelle en Méditerranée; terme utilisé en particulier sur les galères ;
 Vogue, une marque de cigarettes ;
 Vogue, une boite de nuit rémoise ;

Magazines 

 Vogue, le magazine américain ayant donné de nombreuses déclinaisons françaises ou internationales :
 Vogue Paris l'édition française
 Vogue UK pour le Royaume-Uni
 Vogue China pour la Chine
 Vogue Deutschland pour l'Allemagne
  pour l'Inde
 Vogue Italia pour l'Italie
 Vogue Australia pour l'Australie
 Vogue Hommes
 Vogue Hommes International
 Teen Vogue

Musique

Groupe 
 En Vogue, un groupe de RNB américain formé de quatre chanteuses originaires d'Oakland, en Californie.

Label 

 Disques Vogue, une maison de disques française.

Danse 

 Vogue, une danse des années 1960, aussi appelée le voguing.

Chanson 

 Vogue, une chanson de Madonna
 Vogue, un single de Ayumi Hamasaki.
 The Vogue, une chanson de Antonelli Electr. Featuring Miss Kittin

Voir aussi 

 La Vogue, ancienne revue littéraire fin 
 Et vogue le navire… : film